Nordvik kan avse följande platser:

Finlan
 Nordvik, Kimito kommun – by i Kimito kommun

Norge
 Nordvik, Hordaland – en tätort i Bergens kommun och Os kommun i Vestland fylke
 Nordvik kommun – en före detta kommun i Nordland fylke, sedan 1962 ingående i Dønna kommun
 Nordvik, Utsira kommun – by på ön Utsira i Utsira kommun, Rogaland fylke

Ryssland
 Nordvik, Ryssland – bukt, tidigare ort och arbetsläger i nordligaste Ryssland

Sverige
 Nordvikskolan – en naturbruksgymnasieskola i Kramfors kommun i Sverige